Il singolare del torneo di tennis Avon Championships of Chicago 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Hana Mandlíková 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Hana Mandlíková (finale)
 Wendy Turnbull (semifinali)
 Andrea Jaeger (terzo turno)

 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (terzo turno)
 Anne Smith (terzo turno)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Chicago 1981